Дорно́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Мозель. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 280 км на схід від Парижа, 12 км на південний захід від Меца.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лотарингія. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

1 січня 2016 року Дорно і Ансі-сюр-Мозель було об'єднано в новий муніципалітет Ансі-Дорно.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 82 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 195,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Дорно на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Дорно на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мозель

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мозель